Kleine Hans (1903-1973), casestudy van Sigmund Freud, later Oostenrijks-Amerikaans operaregisseur
 Herbert Graf (sociaal wetenschapper) (1930-2019), Duitse sociaal wetenschapper
 Herbert Graf (politicus) (1947), Oostenrijks politicus